De FFAS Soccer League 2007 was het 13e seizoen van de FFAS Soccer League. Het is niet bekend wie de titelhouder is van 2006 zijn er geen uitslagen/eindstanden bekend. De winnaar van de competitie in 2005 was PanSa Soccer Club.

Competitie 
Aan het begin van het seizoen deden er zestien teams mee, verspreid in twee groepen. Deze teams waren:

Eindstand groep 1

Eindstand groep 2

Finaleronde 

Voetbal in Amerikaans-Samoa
Competitievoetbal 2007